Agua de los Juanes steht für:

 Agua de los Juanes (Fluss), Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Agua de los Juanes (Stausee), Stausee im US-Bundesstaat New Mexico